Evenement
 Sint-Verhaegen, vrijzinnige herdenkingsviering binnen de ULB - VUB, in de Belgische stad Brussel

Onderwijs
 Leerstoel Théodore Verhaegen, leerstoel aan de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel

Personen met de achternaam Verhaegen
 Ardy Verhaegen, Nederlands-Canadees tibetoloog en schrijver
 Arthur Verhaegen, Belgisch architect en politicus
 Augustinus Verhaegen, Belgisch componist, organist en muziekpedagoog
 Benoît Verhaegen, Belgisch hoogleraar
 Dieter Verhaegen, Belgisch acteur
 Fernand Verhaegen, Belgisch kunstschilder
 Frans Verhaegen, Belgisch wielrenner
 Guido Verhaegen, Belgisch politicus en bestuurder
 Jasmijn Verhaegen, Belgisch zwemster
 Joris Verhaegen, Belgisch syndicalist en politicus
 Marc Verhaegen, Belgisch striptekenaar
 Mark Verhaegen, Belgisch politicus
 Paul Verhaegen, Belgisch magistraat, historicus en heraldicus
 Pé Verhaegen, Belgisch wielrenner
 Pierre-Théodore Verhaegen, Belgisch advocaat en politicus
 Theodoor Verhaegen, Zuid-Nederlands beeldhouwer
 Véronique Verhaegen, Belgisch golfster

Nederlandse of Vlaamse achternaam